USS Princeton je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Princeton (1843) 
 USS Princeton (1852) 
 USS Princeton (1898) 
 USS Princeton (CVL-23) 
 USS Princeton (CG-59) 
 USS Princeton (CV-37)

Princeton